Argentinas kvindefodboldlandshold er det nationale fodboldhold for kvinder i Argentina. Holdet administreres af forbundet Asociación del Fútbol Argentino, og da landet ikke har nogen professionel liga, er næsten samtlige dets spillere amatører.

Kvindelandsholdet står i skyggen af mændenes, hvad angår niveau og popularitet. Til sammenligning er hockey og volleyball langt mere populært blandt argentinske kvinder, og begge sportsgrene dyrkes i professionelle ligaer.

Holdet spillede sin første kamp den 10. januar 1995 mod Ecuador. Det hidtil bedste resultat var en sejr i Sudamericano Femenino 2006.

Statistik

VM i fodbold

Olympiske lege

Copa América Femenina

Pan American Games

Aktuel trup 
Følgende spillere blev udtaget til en venskabskamp mod , d. 9. november 2019.

Referencer

Eksterne henvisninger 

Forbundets hjemmeside
FIFA profile 

Kvindefodboldlandshold
Kvindefodboldlandshold